PBA puede referirse a:
 Thalys PBA, un tren de alta velocidad;
 PBair, una aerolínea tailandesa, por su códico OACI; o
 Provincia de Buenos Aires, una provincia argentina, por su sigla.
 Philippine Basketball Association, liga de baloncesto de Filipinas